Příjmení Černocký nosí více významných osobností:

 Jarmila Černocká (1941–2014) – česká hlasatelka Českého rozhlasu Brno
 Pavel Černocký (* 1945) – český diskžokej
 Petra Černocká (* 1949) – česká zpěvačka a herečka